Joachim Ehrig ist der Name folgender Personen:

* Joachim Heinz Ehrig, bekannt als Eroc (* 1951), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Joachim Werner Ehrig (* 1947), deutscher Ruderer